Дмитрий Матвеевич Уколов () — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1954).

Биография 
Родился в деревне Аненки Тульской области. С детства он отличался крепким телосложением, увлекался спортом.

Выступления на высшем уровне Дмитрий Уколов начал в 1948 году в московском Спартаке, проведя там один сезон, после чего перешёл в ЦДКА.

Первый же сезон в составе ЦДКА стал для Уколова чемпионским.

В 1954-59 входил в состав сборной команды СССР, 85 матчей, 15 шайб.

На чемпионате мира 1954 Дмитрию Уколову пару в обороне составил Альфред Кучевский из «Крыльев Советов». Оба защитника не только удачно справлялись со своими непосредственными обязанностями, но и любили подключаться к атакам команды, причём делали это небезуспешно. Чего стоит один только факт, что в матче с Норвегией (7:0) Уколов сделал хет-трик, став первым защитником сборной СССР, которому покорилось подобное достижение.

На Олимпиаде-56 в пяти играх Уколов забросил одну шайбу в ворота сборной Швейцарии.

После сезона 1960/61 ушёл из хоккея, тренером не был.

Умер 25 ноября 1992 в полной безвестности, оставшись без семьи и без друзей. По этой причине после смерти две недели его не могли достойно похоронить.

Похоронен на Аллее памяти выдающихся спортсменов и тренеров Востряковского кладбища в Москве.

Достижения 
 Чемпион ЗОИ 1956.
 Чемпион мира 1954, 1956. Серебряный призёр ЧМ 1955, 1958, 1959. На ЧМ и ЗОИ провел 38 матчей, забросил 8 шайб.
 Чемпион СССР 1950, 1955, 1956, 1958—1961. В чемпионатах СССР — 250 матчей, 48 шайб.
 Обладатель КС 1954—1956.
 Награждён медалью «За трудовое отличие»
 Избран в Зал Славы отечественного хоккея (2004).

Примечания

Ссылки 
 Фото могилы
 Мы помним: Дмитрий Уколов

Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Похороненные на Востряковском кладбище
Хоккейные защитники